Le terme Horsley désigne notamment :

Patronyme 

 Alice Horsley (1871-1957), médecin néo-zélandaise ;
 David Horsley (1873-1933), producteur britannique ;
 
 Lee Horsley (né en 1955), acteur américain ;
 Ron Horsley (1932-2007), joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Samuel Horsley (1733-1806), évêque et scientifique anglais ;
 Sebastian Horsley (1962-2010), artiste anglais ;
 Victor Horsley (1857-1916), physiologiste et pionnier de la neurochirurgie britannique ;
 William Horsley (1774–1858), un compositeur et organiste anglais.

Toponyme 

 Horsley, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Horsley, village anglais situé dans le Gloucestershire.

Autres 
 le Hawker Horsley est un avion militaire de l'entre-deux-guerres ;
 la cire de Horsley est utilisée en chirurgie osseuse.